Сульфид кобальта — неорганическое соединение, соль металла кобальта и сероводородной кислоты:

 Сульфид кобальта(II) 
 Сульфид кобальта(II,III) 
 Сульфид кобальта(III) 

Соединения кобальта